L'abbaye de Rougemuraille est un lieu fictif de la série de livres Rougemuraille due à Brian Jacques. Un grand nombre d'animaux pacifiques de la forêt y vit.

Cette abbaye suit les règles d'un monastère ordinaire en dehors du fait que l'on n'y pratique aucune religion existante (Brian Jacques explique ceci en disant qu'il voulait éviter d'introduire une religion précise dans la série, ce qui l'ouvrait ainsi aux lecteurs de toutes croyances).

Ses habitants sont pacifiques, mais doivent aussi la défendre en cas d'attaque. Bien qu'elle ait souvent été attaquée, l'abbaye de Rougemuraille ne fut jamais prise. Cette abbaye a la réputation de détenir l'épée indestructible de son fondateur, Martin le Guerrier.

Histoire

Fondation et construction  

L'abbaye fut construire après les événements décrits dans Martin le guerrier. Elle a été fondée et conçue par une souris de Loumèges, Germina, qui en sera la première abbesse. Elle était venue chercher refuge à Mousseray après l'épidémie de peste qui ravagea la lointaine abbaye de Loumèges. Avant ces événements, Castelfelis, le château de Tsarmina, se trouvait à cet endroit. Après qu'elle fut vaincue par Martin, le château fut détruit et les animaux construisirent l'abbaye par-dessus les anciennes fondations. La construction se termina dans l'épisode Le Guerrier disparu, bien que d'autres parties furent rajoutées par la suite.

Importance dans les différents tomes

Cluny le Fléau 

Le jeune orphelin Matthieu est recueilli dans l'abbaye. Quand celle-ci est attaquée par Cluny, il part à la recherche de l'épée légendaire de Martin le Guerrier et ainsi trouve de nombreuses pièces secrètes. Cluny arrive malgré tout à pénétrer dans l'abbaye, mais est tué par Matthieu qui coupe la corde de la cloche qui s'écrase alors sur lui.

Martin le guerrier 

L'abbaye n'existe pas encore, elle est fondée à la fin de cette histoire.

Mattiméo 

Une troupe d'esclavagistes grimés en saltimbanques est de passage à l'abbaye et enlève les enfants après avoir endormi les habitants. 
Le Général Becdacier, un corbeau, arrive à pénétrer dans l'abbaye avec son armée et tient à sa merci les habitants pendant quelque temps.

Mariel 

Mariel, naufragée est amnésique, est recueillie par les habitants de l'abbaye qui découvrent qu'elle est la fille de Joseph, le fondeur de cloches. L'abbaye est attaquée par un soldat déchu de Kamoul le Sauvage, nommé le Borgne.

Solaris 

Sigrif le Vicieux et sa horde sont sur le chemin de l'abbaye. Pour l'empêcher d'atteindre cette dernière, une petite troupe de loutres et d'écureuils les fait dévier de leur route. Durant la bataille, le fils de Sigrif (âgé d'un an à peine) tombe dans un fossé et est recueilli par les habitants de l'abbaye. Ils le nomment Sibyl car son passé est un mystère (voir Sibylle). Se révélant menteur, fourbe et voleur, il n'est pas apprécié des autres enfants, ni par les autres habitants de l'abbaye. Seule Capucine, à qui l'on a confié son éducation, le soutiendra. Pour se venger de Frère Jean, qui l'avait accusé d'un vol (qu'il avait vraiment commis) il ira jusqu'à empoisonner une cruche d'eau. La tentative échouera mais le jeune Sibyl est banni de l'abbaye. C'est la seule fois qu'un sentence aussi lourde est prononcée.

Traditions et célébrations 

Bien que l'abbaye de Rougemuraille ne pratique aucune religion humaine, de nombreuses traditions et célébrations se sont développées avec les années.

Le changement de saison est toujours une bonne occasion pour faire la fête. L'archiviste donne ensuite généralement un nom à la saison achevée, basée sur le temps, les plantes, les événements inhabituels ou d'autres événements caractéristiques. Par exemple, un été où la première rose peina à faire son apparition fut appelé " l'été de la Rose Tardive " nommé en l'honneur de Rose de Beauval, le premier amour de Martin le Guerrier.

La tradition la plus proche d'une religion humaine est l'habitude de réciter un Bénédicité avant les festins importants. Cependant il n'est adressé à aucune divinité ou entité supérieure, mais est simplement l'expression de la gratitude envers la clémence des saisons et le refuge qu'offre l'abbaye. 

Les festins offerts durant ces célébrations sont toujours très élaborés et joyeux, impliquant au moins une journée de travail pour les cuisiniers. L'accent est généralement mis sur les desserts, avec des créations fantastiques mises en valeur sur la table déjà surchargée. Cependant, un festin à Rougemuraille ne serait pas digne de ce nom sans la tourte "plus-grosse-tu-meurs" (pour les taupes), et sans la soupe d'algues et de crevettes à la sauce piquante (pour les loutres).

Défenses 

L'abbaye a prouvé à maintes reprises qu'aucune vermine ne pouvait la conquérir. Elle est protégée par de larges murs de grès (roses, d'où son nom) comprenant quatre portes. Trois sont petites mais la dernière est un large portail en chêne à double battant. 
Tout au long de la saga, seulement trois généraux ennemis ont réussi à trouver une brèche dans ces murs : Cluny le Fléau (dans le tome du même nom) , les Ombrenards, et le Général Becdacier (dans Mattiméo).

Personnages liés à l'abbaye

Martin le guerrier 
Martin le guerrier apparaît pour la première fois, dans l'ordre de parution, dans le roman éponyme, et dans l'ordre chronologique de la saga dans Le Fils de Luc. Il apparaît également dans Le Guerrier disparu. Cependant, il est le seul personnage à être cité dans presque tous les romans de la saga, apparaissant la plupart du temps en rêve aux habitants de l'abbaye. Ceci est dû au fait qu'en tant que fondateur de cette même abbaye, son esprit y est toujours présent et veille sur les lieux.

Ennemis de l'abbaye 
Voici une liste des personnages qui ont tenté d'infiltrer ou de conquérir l'abbaye.

 Cluny le Fléau
 Salik le Barbare
 Général Becdacier
 Le Borgne (sous-fifre de Kamoul le Sauvage, dans Mariel)
 Les Ombrenards

Notes et références 

 Toutes les informations de cet article peuvent être vérifiées dans les romans indiqués.

Lieu religieux fictif